Penker ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Penker (1950–2014), österreichischer Künstler
 Georg Penker (* 1926), deutscher Landschaftsarchitekt und Autor in Neuss
 Jürgen Penker (* 1982), österreichischer Eishockeytorwart